World Series by Nissan 2003 – szósty sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 30 marca 2003 roku na hiszpańskim torze Circuito del Jarama, natomiast zakończyły 30 listopada tego samego roku na tym samym torze. Mistrzem serii wśród kierowców został Francuz Franck Montagny, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Gabord Competición.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:

 Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)
 Do klasyfikacji zaliczano wyniki z 14 najlepszych wyścigów

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Przypisy 

World Series by Nissan
2003 w sportach motorowych